Wood Lane (Central Line), metrostation in Londen tussen 1908 en 1947
 Wood Lane (metrostation), metrostation in Londen sinds 2008